Cheat-Eye ist ein Anti-Cheat-Tool. In den Ligen Electronic Sports League, ClanBase und „Bunny Hunters Turnierpage“ ist die Verwendung Pflicht.

Funktionsweise 

Der Cheat-Eye-Client überprüft wie ein Virenscanner die spielrelevanten Dateien, Prozessen sowie den Arbeitsspeicher nach Signaturen und Prüfsummen von Cheats. Wird ein Cheat entdeckt, wird ein Stream an den Cheat-Eye-Masterserver und den Cheat-Eye geschützten Gameserver gesendet und der Cheat-Eye Client beendet sich von selbst. Zudem werden während des Spiels in unregelmäßigen Zeitabständen Bildschirmfotos mit Zeitstempel erstellt. Am Ende des Spiels wird daraus ein „Alibi-File“ erzeugt und zum Server übertragen.

Ein Cheater kann dadurch so nicht nur anhand auffälliger Bildschirmfotos, sondern auch durch ein unvollständiges Alibi-File entlarvt werden. Neben diesen Funktionen prüft der Client, ob ein Spieler nicht bereits als Cheater entlarvt wurde und auf der „Cheater-Liste“ steht, die vom Server geführt wird. In diesem Fall lässt sich der Client nicht mehr starten.

Jeder Client hat eine Hardware-bezogene „Cheat-Eye-ID“, an der jeder Spieler eindeutig identifiziert werden kann.

Der Cheat-Eye-Server überprüft kontinuierlich, ob jeder verbundene Spieler den Client gestartet hat. Falls nicht, wird dieser vom Gameserver geworfen. Der Server lässt sich fernkonfigurieren.

Der Cheat-Eye-Masterserver wertet die ankommenden Daten aus und setzt potentielle Cheater auf die Cheater-Liste.

Sowohl der Client als auch der Server verfügen über eine automatische Aktualisierungsfunktion.

Kritik 
Cheat-Eye benötigt einen offenen Port im Router. Darin besteht prinzipiell eine Angriffsmöglichkeit für Hacker.

Die vom Masterserver übertragenen Daten werden zwar verschlüsselt und enthalten keine personenbezogenen Informationen, jedoch kann der Anwender die ordnungsgemäße Verwendung der Daten nicht verifizieren.

Ligen und Community 
Eingesetzt wurde bzw. wird in folgenden Ligen:
 Electronic Sports League (Call of Duty, Call of Duty 2, Vietcong)
 ClanBase (Vietcong)
 Bunny Hunters Turnierpage (Vietcong)
 Leaguez (Call of Duty 2)
 European Cyber League (Call of Duty 2)

Gameserver Anbieter die Cheat-Eye integriert haben:
 4NetPlayers
 Nemesis-Gameservers

Unterstützte Spiele 
 Call of Duty
 Call of Duty United Offensive
 Call of Duty 2
 Vietcong (Computerspiel)

Anti-Cheat-Software